Cedrensi – abitanti di Cedro (Ceará)
Cedrensi – abitanti di Cedro (Pernambuco)
Cedrensi – abitanti di Cedro de São João
Cedrensi – abitanti di Cedro do Abaeté
Cedrensi – abitanti di São José do Cedro